Оле́кса Я́кович Шатки́вский (, Почаев — , Львов) — художник и график родом с г. Почаев на Волыни (Украина).

Биография 

Творческое образование получил в Варшавской школе изобразительного искусства (отмечен 14 наградами за живопись и графику) и в Академии Искусств (класс В. Скочиляса и Л. Вычулковского); с 1931 бул членом общества укр. деятелей «Спокий».

Пребывая в Европе, часто посещает музеи Берлина, Дрездена, Парижа.

В 1939 году вернулся с Варшави в Почаев (Украина), работал преподавателем в Почаевской средней школе, продолжал рисовать. После окончания войны, с 1945 г. работал художником в Тернопольском драматическом театре имени Т. Шевченка. Эскизы сцены и декораций театру того времени сейчас находятся в Тернопольском областном Государственном Архиве, благодаря случайной находке спустя много лет.

С 1946 года художник жил во Львове (Украина).

Шаткивский — преподаватель с 1948 года в Институте прикладного и декоративного искусства (сейчас это Академия Искусств) и с 1950 года преподаватель Украинского полиграфического института им. И. Федорова во Львове (сейчас — Академия печати).

Представлял собственные произведения с 1932 года в Варшаве, Львове, Луцке, Ровном и другим городам.

В конце 1950-х в творческой манере художника произошли существенные изменения.
Вместе с основной тематикой — лирическим пейзажем, натюрмортом, в большинстве цветы — автор обратился к изображению портретов классиков украинской культуры, исторических лиц, народных обычаев.

Вместе с собственной фамилией Шаткивский им использовалась и Смех-Шаткивский, связанная с давним родом Смехов — собственников земель вблизи Почаева.

Умер Олекса Шаткивский во Львове в 1979 году.

Произведения 

Творчество Шаткивського обозначена чертами импрессионизма.
В творческом архиве — множество картин с видами Волыни, Карпат и Львова. Привлекают внимание исследователей творчества Шаткивского и картинам к 100-летию смерти Тараса Григорьевича Шевченко (1961), литографиям и гравюрам.

Была проведена Ретроспективная выставка Шаткивського во Львове в 1968 году, а также посвященная памяти художника, в 2008 году в Национальном музее во Львове.

В 2004 году Институт Коллекционеров Украинских Памятников Искусства при Научном Сообществе Шевченко и издательство «Оранта» Львов-Киев, издали альбом Олекси Смех-Шаткивского с иллюстрациями 170 работ художника.

Произведения Олексы Шаткивского находятся во Львовской картинной галерее, Луцкой картинной галерее, в фондах Национального союза художников Украины в Киеве, Национальном музее Польши в Варшаве, а также в частных коллекциях.

 

Художники Украины
Художники СССР
Графики Украины
Графики СССР
Преподаватели Украинской академии печати